Het ATP-toernooi van Brisbane 2011 (met de officiële naam Brisbane International) vond plaats van 2 tot en met 9 januari 2011. Er werd gespeeld op hardcourt-buitenbanen van het Queensland Tennis Centre in de Australische stad Brisbane. Dit was een van de drie toernooien die het begin van het ATP-seizoen inluidden.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

ATP-toernooi van Brisbane
Brisbane